De Rips (dorp), een dorp in de gemeente Gemert-Bakel
 De Rips (beek), een beekloop in dezelfde gemeente
 Rips (textiel), een weefsel